Heathen — 
 Heathen — самоназвание последователя германского неоязычества.
 Heathen — американская группа, играющая в стиле трэш-метал.
 Heathen — альбом Дэвида Боуи 2002 года.